Colchester är ett distrikt i Storbritannien. Det ligger i grevskapet Essex och riksdelen England, i den sydöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden London. Distriktet har 155 796 invånare (2001).

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C.

Civil parishes 
 Abberton, Aldham, Birch, Boxted, Chappel, Copford, Dedham, East Donyland, East Mersea, Eight Ash Green, Fingringhoe, Fordham, Great and Little Wigborough, Great Horkesley, Great Tey, Langenhoe, Langham, Layer Breton, Layer Marney, Layer-de-la-Haye, Little Horkesley, Marks Tey, Messing-cum-Inworth, Mount Bures, Myland, Peldon, Salcott, Stanway, Tiptree, Virley, Wakes Colne, West Bergholt, West Mersea, Wivenhoe, Wormingford.

Källor 

 
Englands distrikt
Essex